Ольховский сельский округ

Рязанская область 

 Ольховский сельский округ Шацкого района

Сахалинская область 

 Ольховский сельский округ Углегорского района (упразднён)

Тверская область 

 Ольховский сельский округ Селижаровского района (до 2005 года)